Friedrich Moest ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Moest (Schauspieler) (1867–1948), deutscher Schauspieler und Schauspiellehrer

Siehe auch:
 Karl Friedrich Moest (1838–1923), deutscher Bildhauer